Верия може да се отнася за:

 Бер, град в Гърция с гръцка форма на името Верия;
 „Верия“, вестник, издаван в Бер;
 ФК Верия, футболен отбор от Бер.